Zibol ist der Familienname folgender Personen:
 Burkhard Zibol (* vor 1375, † 1433), Schweizer Kaufmann und Politiker
 Jakob Zibol (* vor 1348, † 1414), Schweizer Kaufmann und Politiker